— посёлок в Японии, находящийся в уезде Тагава префектуры Фукуока.

Географическое положение 
Посёлок расположен на острове Кюсю в префектуре Фукуока региона Кюсю. С ним граничат города Китакюсю, Тагава, посёлки Фукути, Ото, Мияко и село Ака.

Население 
Население посёлка составляет , а плотность —  чел./км².

Символика 
Деревом посёлка считается гинкго, цветком — цветок сливы японской, птицей — Cettia diphone.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт 

Посёлки префектуры Фукуока